Параллельная — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

 Параллельная (приток Малой Ширты)
 Параллельная (приток Сарына)